

Patronymes 

 Antonio Foggia (1652-1707), un compositeur et maître de chapelle italien de la seconde moitié du 
 Francesco Foggia (v. 1603-1688), un compositeur italien de l'époque baroque
 Pasquale Foggia (1983- ), un footballeur italien

Toponymes 

 Province de Foggia, est une province italienne, dans la région des Pouilles (voir aussi les communes de cette province)
 Foggia, une ville italienne et capitale de cette province
 Foggia Calcio, le club de football de cette ville
 Voir aussi : sa cathédrale, son église du Calvaire, son université et son aérodrome